О церемониях ( — «О царском устройстве») — сборник описаний церемониального протокола византийского императорского двора. Книгу часто обозначают её сокращённым латинским названием De Ceremoniis или полным:  — «О церемониях византийского двора».

Книга была составлена для императора Константина VII Багрянородного (913—959) и частично обновлена или дополнена при Никифоре II Фоке (963—969), возможно под надзором Василия Лекапена, императорского паракимомена.

Книга полностью описывает придворные ритуалы, часто с поминутной детализацией, с точки зрения распорядителей двора, описывая, как они должны проводить их, излагая остальные вопросы постольку, поскольку они имеют отношение к повседневным делам дворца. Таким образом, это было учебное пособие, содержащее консультации и указания для высших византийских чиновников и придворных.

В главе 15-й книги II описан приём княгини Ольги, которая названа «Э́льгой, архонтиссой Роси́и» ().

Книга включает ряд приложений, имеющих самостоятельную ценность. Одно из них — , учебник военного искусства, написанный Константином VII для своего сына и наследника Романа II.

Издания 
 Constantini Porphyrogeniti libri II. de ceremoniis aulae Byzantinae (Leipzig, 1751—1766, ed. J. J. Reiske), vol. iii. (Bonn, 1829)
 Patrologia Graeca 112

Литература 
 Беляев Д. Ф. BYZANTINA: Очерки, материалы и заметки по византийским древностям.
 Кн. I: Обзор главных частей Большого дворца византийских царей (с приложением: Материалы и заметки по истории византийских чинов). СПб., 1891.
 Кн. II: Ежедневные и воскресные приемы византийских царей и праздничные выходы их в храм Св. Софии в IX–X вв. СПб., 1893.
 Кн. III: Богомольные выходы византийских царей в городские и пригородные храмы Константинополя / Посмертное издание. СПб., 1906.

Ссылки 
 
 Частичный перевод на английский Книг 1 и 2 П. Стивенсона

Примечания 

Книги X века
Литература Византии
Церемонии